Untere Wümme ist der Name zweier Naturschutzgebiete:

 Naturschutzgebiet in Bremen, siehe Untere Wümme (Bremen)
 Naturschutzgebiet in Lilienthal und Ritterhude (Landkreis Osterholz), siehe Untere Wümme (Osterholz)